Storbådan kan syfta på följande platser:

Finland 

 Storbådan (Valsörarna, Korsholm), Österbotten,  (3 ha)
 Storbådan (vid Södra Vallgrund, Korsholm), Österbotten, 
 Storbådan, Vasa, Österbotten,  (41 ha)
 Storbådan, Korsnäs, Österbotten,  (16 ha)
 Storbådan, del av Bredskäret, Korsnäs, Österbotten, 
 Storbådan, Kristinestad, Österbotten,  (1 ha)

Se även
Storbåda
Storgrynnan
Lillbådan